Toulgoët, ou Toulgoat, est un toponyme breton inclus dans le nom de plusieurs personnalités originaires de cette région.

Toponymes 

Ce toponyme dérive des mots bretons toull (« trou », « creux ») et koad, koed (« bois »).

Il désigne notamment le manoir de Toulgoat, ou Toulgoët, à Penhars (Quimper), propriété des seigneurs du Quilly puis de la famille Le Goazre, inscrit au titre des monuments historiques en 1969.

Il existe également un manoir de Toulgoat à Saint-Yvi, bâti par la famille Salou de Toulgoat.

Patronymes 

Le nom Toulgoët est inclus dans le nom des personnalités suivantes :
 Théodore Le Gogal de Toulgoët (1748-18..), homme politique français ;
 Jean-François Le Gogal de Toulgoët (1751-1813), homme politique français, frère de Théodore ;
 Joseph Le Gogal-Toulgoët (1781-1853), homme politique français, fils de Théodore ;
 Auguste de Toulgoët (1816-1879), préfet et journaliste français ;
 Émile de Toulgoët-Tréanna (1833-1925), historien français, cousin d'Auguste ;
  (1911-2009), entomologiste français, petit-fils d'Émile.

Références